Батизат Виктор Пантелеевич () — учёный в области материаловедения, создатель технологии слоистых клеёных конструкций.

Биография 

Окончил Московский авиационный технологический институт (1955), кандидат технических наук (1992). С 1958 по 1994 г. работал во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов инженером, затем начальником лаборатории.

Батизат впервые в советской науке провел теоретические исследования и создал научные принципы разработки высокопрочных клеев конструкционного назначения. Были разработаны и внедрены технологические процессы изготовления слоистых клееных конструкций, в том числе, сотовых. Результаты этой работы нашли применение во всех ведущих ОКБ: Микояна, Ильюшина, Мясищева, Камова, Миля, Туполева, Антонова, Сухого.

Награды и звания 
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000) и Государственной премии УССР в области науки и техники (1985)
 Орден «Знак Почёта» (1981)

Библиография 
 Михалев И. И., Колобова З. Н., Батизат В. П. Технология склеивания металлов. - Москва : Машиностроение, 1965. - 279 с. : ил.

Примечания 

Учёные СССР
Материаловеды России
Персоналии по алфавиту
Сотрудники ВИАМ